

События 
 3 февраля — Морская битва при Диу.
 22 апреля — Генрих VIII вступил на английский трон после смерти своего отца.
 14 мая — в битве при Аньяделло французская армия разбила венецианские войска.
 Сентябрь — Диогу Лопиш де Сикейра достиг Малакки.
 Спор о еврейских книгах среди теологов Германии. «Дело Рейхлина».
 1509—1526 — Король Чехии Людовик (Лайош) II Ягеллон.
 Крестьянское восстание в столичном округе Китая, в уездах Бачжоу и Бэньань, во главе с Лю Чуном, Лю Чэнем и Ян Ху.
 Конец года — Крестьянское восстание в Шэньси распространилось на северную часть Сычуани. Восстание возглавили Лань Тинжуй, Ляо Хой. Всего более 100 тысяч повстанцев. Восстание на юге Сычуани возглавили Цао Би, Цао Фу, Фан Сы.
 Начало испанской колонизации Панамского перешейка.

Литература

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1509 году
 Кальвин, Жан — французский богослов, реформатор церкви, основатель кальвинизма.
 Каттанео, Данезе — итальянский поэт и ваятель.
 Телезио, Бернардино — итальянский учёный и философ.
 Хименес де Кесада, Гонсало — испанский конкистадор, писатель, историк, распространивший власть испанской короны на Новую Гранаду (ныне — Колумбия).
 Шах Султан — дочь османского султана Селима I Явуза.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1509 году
 Генрих VII — король Англии и государь Ирландии, первый монарх из династии Тюдоров.
 Маргарет Бофорт — мать Генриха Тюдора (будущего короля Англии Генриха VII).
 Нова, Жуан да — португальский мореплаватель галисийского происхождения, яркий представитель эпохи Великих географических открытий.
 Нотке, Бернт — немецкий художник и скульптор.
 Сфорца, Катерина — графиня Форли, побочная дочь Галеаццо Мария Сфорца, одна из последних представительниц знаменитой династии. Одна из самых знаменитых женщин итальянского Возрождения, по прозвищу «Тигрица Романьи».

См. также